It Could Happen to You!, een film van Phil Rosen
It Could Happen to You (1939), een film van Alfred L. Werker
It Could Happen to You (1994), een film van Andrew Bergman